Гревилл () — имя собственное; распространено главным образом в виде британской фамилии.
 Гревилл, Роберт Кай (1794—1866) — английский (шотландский) ботаник, внёсший вклад в различные области ботаники.
 Гревилл, Урсула (1894—1991) — британская певица (сопрано), композитор и музыкальный журналист.

Встречается также и в качестве личного имени:
 Винн, Гревилл Мейнерд — британский разведчик в СССР
 Корбетт, Гревилл — британский лингвист

См. также 
 Гревиллея
 Гревиль, Эдмон Т. — французский актёр, кинорежиссёр и писатель